Marie Tchapwo née Lissouck est un écrivaine camerounaise.

Biographie

Enfance, éducation et débuts 
Marie Lissouck est née à Eséka au Cameroun.

Carrière 
Elle immigre en France ou elle se lance dans l'écriture.

Vie privée 
Elle épouse Jacques Tchapwo (1951-1984) qu'elle perd après 11 de mariage d'un bonheur sans nuage. Restée veuve à 32 ans avec des enfants  en bas âges qu'elle éleva seule et aujourd'hui elle a de nombreux petits-enfants.

Œuvres 

Les parutions de Marie Lissouck  Mon cœur est ailleurs aux Éditions Sépia, 2013    Le Geek et le vice secret aux Éditions Sépia, 2013     Le Secret de mes larmes aux Éditions Sépia, 2014    La Plaidoirie de l’Indigène aux Éditions du Parc, 2015    Quatre Heures dans l’Ascenseur, Association ACML, 2016    Le Sang des Uns et des Autres aux Éditions Sépia, 2016    Hors Zone aux Éditions Sépia, 2016    Mémoire Divine aux Éditions Sépia, 2017    Regards Croisés sur l’Inceste, Association ACLM, 2018    Les yeux de mon assassin aux Éditions Sépia, 2018    Contrat Mortel aux Éditions Challenges littéraires, 2018  Le Mythe Macron aux Éditions Sydney Laurent, 2020    Le Lion de Tokombéré de Mamadou Mota en 2021.publié

L'association Cœur de Marie Lissouck (ACML), 2021  La Mort Régale aux Éditions Saint-Honoré, 2021  
La Blanc nègre Recueil de poésie 
livre coécrit avec le  Brice Arsène Mankou 2021 Aux éditions les Impliques
ISBN /978-2-343-22766-5
La veuve virtuelle/ amour sans contact aux Éditions Sydney Laurent, 2022  
Le Lion de Tokombéré livre interview Mamadou Moto publié par ACML Association cœur de Marie Lissouck 2021

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
https://marie-lissouck.com/

 
 
 

Personnalité Bamiléké